Stefan Kaminsky ist der Name folgender Personen:

* Stefan Kaminsky (Bankmanager) (1926–2002), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Bankmanager
 Stefan Kaminsky (Schauspieler) (* 1977), deutscher Schauspieler und Sprecher

Siehe auch:
 Stefan Kaminski (* 1974), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher und Autor